Oktanon se može odnositi na:

 2-Oktanon
 3-Oktanon
 4-Oktanon

Диалкилкетони